Haager ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Haager (1938–2018), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Hans Haager (1890–1981), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Haager (1911–2008), deutscher Richter
 Philipp Haager (* 1974), deutscher abstrakter Maler

Siehe auch:
 Hager